Куфея () — род растений семейства , включающий в себя около 275 видов однолетних и многолетних трав, а также кустарников. 

Ареал рода — тёплые умеренные, субтропические и тропические области Америки.

Использование 
Некоторые тропические виды куфеи культивируются ради получения из их семян масла похожего на кокосовое и пальмовое.

Многие другие виды культивируются, как декоративные и медоносные растения, а также для привлечения птиц колибри.

Виды

Примечания 

Дербенниковые
Флора Центральной Америки
Флора Южной Америки